Глухо́й веля́рный спира́нт — согласный звук, встречающийся в некоторых языках. Присутствует в фонетической системе русского языка, на письме обозначается буквой х, в международном фонетическом алфавите обозначается символом [x] (икс).

Распространённость

Примечания

Литература 
 
 
 
 
  
 
 
 

Велярные согласные
Фрикативные согласные